Die Benennung Giersberg steht für:

 Giersberg (Siegen), eine Erhebung in der Stadt Siegen
 Giersberg (Braunschweig), eine Erhebung in der Stadt Braunschweig
 Giersberg (Kirchzarten), eine Erhebung bei Kirchzarten im Breisgau
 einen ehemaligen Ortsteil von Glesch, der aufgrund des Tagebau Fortuna-Garsdorf aufgegeben wurde

Giersberg ist der Familienname folgender Personen:
Erich Giersberg (1854–1905), deutscher Feuerwehrmann und Erfinder
Hans-Joachim Giersberg (1938–2014), deutscher Kunsthistoriker
 Heiner Giersberg (* 1941), deutscher Journalist, Synchron- und Hörbuchsprecher
 Hermann Giersberg (1890–1981), deutscher Anatom, Entwicklungsbiologe und Hormonphysiologe
 Ludwig Giersberg (1824–1883), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Giersbergkapelle (Kirchzarten)
 Giersbergkapelle (Rott)
 Giersbergtunnel
 Giersbergen
 Girsberg